Кривцов, Владимир Иванович (1938—1990) — советский композитор.
 Кривцов, Владимир Иванович (род. 1952) — советский пловец.